Рея може да се отнася до:

 Рея — Титан от древногръцката митология
 Рея — съпруга на Херкулес, майка на Авентин
 Рея Силвия — майка на митичните основатели на Рим - Ромул и Рем
 Рея — спътник на Сатурн
 Рея — хоризонтална греда в корабоплаването.
 Реяновци, село в Западна България